Шамо может означать:
 Шамо — название в Китае для эрг
 Шамо — порода кур.
 Шамо, Игорь Наумович (1925—1982) — украинский советский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист УССР
 Шамо (Чамо) — озеро в Эфиопии.